Прави́тельство Свобо́дного Вьетна́ма () — правительство в изгнании, сформированное представителями антикоммунистических групп вьетнамской эмиграции. Образовано 30 апреля 1995 года в США. Выступает за свержение коммунистического режима во Вьетнаме (Социалистическая Республика Вьетнам) и проведение демократических преобразований. Имело представительства в городах Гарден-Гров (Калифорния) и Миссури-Сити (Техас). Поддерживало неформальные отношения с США и странами Евросоюза. .

Цели 
Бюджет правительства составляет около 1 млрд. долларов США в виде пожертвований от представителей антикоммунистических групп вьетнамской эмиграции.

Правительство Свободного Вьетнама преследовало следующие цели:
 Свержение (ненасильственными методами) коммунистического режима во Вьетнаме;
 Проведение честных и демократических выборов на многопартийной основе;
 Восстановление института свободного рынка, предпринимательства и частной собственности;
 Образование к 2018 году Федеративной Республики Вьетнам.

См. также 
 Бойцы за свободу Камбоджи

Вьетнам
Организации, основанные в 1995 году
Антикоммунистические организации